Sengo peut désigner :

 Sengo (Tibet), des nomades tibétains de la région du Changthang ;
 Sengo (manga), un manga de Sansuke Yamada.